Le tournoi de tennis de Suisse est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1962 se dispute à Lugano du 14 au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Lesley Turner.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Justina Bricka et Margaret Smith.

Résultats en simple

Tableau complet

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Suisse

dames 1962
Suisse